Шебеко — фамилия. Известные носители:

 Шебеко, Адальберт Юлианович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9691; 26 ноября 1855.
 Шебеко, Вадим Николаевич (1864—1943) — военный и государственный деятель, военный агент в Германии, московский градоначальник.
 Шебеко, Варвара Игнатьевна (1840?—1931) — придворная дама, входившая в ближний круг Екатерины Долгорукой, второй жены Александра II.
 Шебеко, Вера Алексеевна (род. 1938) — диктор советского телевидения.
 Шебеко, Виктор Поликарпович (1923—2005) — партизан-разведчик-связной, капитан медицинской службы, хирург-онколог, заслуженный врач БССР.
 Шебеко, Иван Иванович — советский разведчик.
 Шебеко, Иосиф Францевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 5152; 1 декабря 1835.
 Шебеко, Кирилл Иванович (1920—2004) ― советский и российский живописец, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Шебеко, Константин Константинович (род. 1960) — белорусский учёный, ректор Полесского университета, д.э.н., автор работ по экономике Белоруссии.
 
 Шебеко, Франц Иванович (1785—1845) — генерал-майор, помощник директора Пажеского корпуса.